Margheriti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Margheriti (1930–2002), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Edoardo Margheriti (* 1959), italienischer Filmschaffender
 Ermanno Margheriti (1919–1944), italienischer Ingenieur, Offizier und Widerstandskämpfer
 John De Margheriti (* 1962), australischer Manager